La notion d'écart renvoie à plusieurs concepts et significations :

Aviation 

 Dérive (écart)

Mathématiques 

 Écart moyen
 Écart type
Écart : généralisation de la notion de distance, utilisée dans les espaces uniformes et les espaces pseudométriques.

Géographie 

Un écart, plus petit qu'un hameau, correspond à un lieu isolé, une maison ou une ferme sans aucun voisin.

Marine 

 Écart – L'autre nom d'une enture.

Art

Art contemporain 

 Ecart est un collectif d'artistes contemporains basé à Genève.

Cinéma 

 L'Écart est un long métrage de fiction suisse réalisé par Franz Josef Holzer en 2007.

Divers 

 Grand écart

Références